Birgit Van Mol, Vlaams nieuwslezeres
 Pieter van Mol, Vlaams schilder
 Tom Van Mol, Vlaams voetballer

Zie ook 
 Herman Van Molle, Vlaams televisiepresentator
 Mol (doorverwijspagina)
 Van Moll (doorverwijspagina)